Europacupfinalen i fotboll 1974 spelades mellan FC Bayern München från Västtyskland och Atlético Madrid från Spanien. Två mål under förlängningen betydde att de två lagen var tvungna att spela en omspelsmatch - bara två dagar senare. Den här gången vann Bayern övertygande med två mål var av tyskarna Uli Hoeness och Gerd Müller.

Omspelsmatchen är den enda i en finalmatch i Europacupens/Champions Leagues historia.

Matchfakta

Omspel

Källor

Vidare läsning 
 Europacupen i fotboll 1973/1974

Externa länkar 
 1973-74 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 European Cup History 1974

1974 i Belgien
1974
Fotbollssäsongen 1973/1974
Internationella fotbollstävlingar i Belgien
Sportevenemang i Bryssel
Relationer mellan Spanien och Västtyskland
FC Bayern München
Atlético Madrid
Bryssel under 1900-talet